De vertraagde film (toneelstuk), een toneelstuk uit 1922
De vertraagde film (hoorspel), een bewerking van het toneelstuk voor de radio